Pittsville, ville du Maryland, États-Unis
 Pittsville (Wisconsin)
 Pittsville - Ein Safe voll Blut, téléfilm de Krzysztof Zanussi (1974)